Qassi bezeichnet:
 Qassi (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassi (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qassi (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassi (Bucht, bei Fortunebay), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qassi (Bucht, Kangerluarsuk), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qassi (Bucht, Kangerluk), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qassi (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassi (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland